Numele Uzi se poate referi la:
 Uzi - Trib de origine turcică.
 Uziel Gal - numele unui ofițer israelian, inventatorul pistolului-mitralieră Uzi.
 Uzi - pistol-mitralieră israelian, cel mai solicitat în lume între anii '60-'80.
 Uzi Arad - Profesor de straregie politică și militară la „Institutul Lauder de administrație, diplomație și strategie statală” - Israel.